Rukajärvi peut désigner :

Patronymes 
 Enni Rukajärvi (1990-),  snowboardeuse finlandaise
 Roni Rukajärvi (1993-), hockeyeur finlandais

Toponymes
 Rukajärvi, village en république de Carélie